Charles Frend (1909 – 1977), monteur et réalisateur de cinéma britannique.
William Frend De Morgan (1839 - 1917), créateur britannique de verreries.